Die Kategoria e Parë 1952 (sinngemäß: Erste Liga) war die 15. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison begann am 20. Januar und endete am 10. Juli 1952.

Spielmodus 
In der Saison 1952 erreichte die Kategoria e Parë mit 21 Teilnehmern ihre bis heute größte Ausdehnung. Nachdem es 1951 keinen Absteiger gegeben hatte,  stiegen für 1952 aus der damals noch zweitklassigen Kategoria e dytë sieben Teams auf: Während Dinamo Vlora und Luftëtari i Shkollës së Bashkuar e Oficerëve „Enver Hoxha“ Tirana ihre erste Erstligaspielzeit absolvierten, kehrten Puna Lushnja, Puna Lezha, Puna Shijak, Spartaku Korça und Spartaku Pogradec nach teils mehrjähriger Abstinenz in die Liga zurück, Lushnja, Lezha und Shijak allerdings mit dem neuen Vereinsnamen Puna (dt. Arbeit). Aus Dragoj Pogradec war zwischenzeitlich Spartaku Pogradec geworden. Titelverteidiger war KS Dinamo Tirana.

Die 21 Teilnehmer wurden in drei Gruppen zu je sieben Teams eingeteilt. In jeder Gruppe traten alle Teams je zweimal gegeneinander an. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Staffel zogen in die Endrunde ein, in der ebenfalls jedes Team zweimal gegen jedes andere Team spielte. Aus den Gruppen A und B stiegen die vier am schlechtesten platzierten Teams, aus Gruppe C die drei am schlechtesten platzierten Mannschaften und aus der Endrunde der Tabellenletzte in die Kategoria e dytë ab. Der Sieger der Endrunde war albanischer Meister.

Insgesamt fielen 502 Tore, was einem Schnitt von 3,5 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig wurde zum dritten Mal in Folge Refik Resmja von Partizani Tirana mit einer unbekannten Trefferzahl.

Vereine

Gruppe A 
Äußerst souverän setzte sich Titelverteidiger Dinamo Tirana in Gruppe A durch. Der Hauptstadtklub gewann alle zwölf Partien und musste bei 46 selbst erzielten Treffern lediglich zwei Gegentore hinnehmen. Als Gruppenzweiter folgte Puna Korça in die Endrunde. Aufgrund des verlorenen direkten Vergleiches gegen das punktgleiche Puna Durrës musste Spartaku Shkodra neben Puna Kavaja, Puna Gjirokastra und dem sieglosen Puna Fier in die zweite Liga absteigen.

Gruppe B 
Auch in Gruppe B gab es einen souveränen Erstplatzierten: Vorjahresvizemeister Partizani Tirana gewann ebenfalls alle zwölf Partien und erzielte bei nur drei Gegentoren 64 Treffer. Neben Partizani zog auch Puna Shkodra in die Endrunde ein. Auch in Staffel B gab es einen engen Kampf um den Abstieg: am Ende rettete sich Puna Vlora mit einem Punkt Vorsprung vor Puna Berat, dem die abgeschlagenen Aufsteiger Spartaku  Korça,  Puna Lushnja und Puna Lezha, das sieglos blieb, in die Zweitklassigkeit folgten.

Gruppe C 
Rekordmeister Puna Tirana setzte sich ungeschlagen mit nur zwei Gegentoren in Staffel C durch. In die Endrunde folgte ihm Dinamo Vlora, das als einziger Neuling in diese einzog. Den Klassenerhalt schafften die Aufsteiger Luftëtari Sh.B.O. „Enver Hoxha“ Tirana und Spartaku Pogradec auf den Rängen drei und vier. Puna Elbasan und das sieglose Puna Shijak hingegen stiegen ebenso ab wie Spartaku Qyteti Stalin, das vor der Saison zurückzog und keine Spiele absolvierte.

Endrunde 
Zum dritten Mal in Folge sicherte sich Dinamo Tirana mit Spielertrainer Zihni Gjinali in der Finalrunde den albanischen Meistertitel. Wie schon in den Spielzeiten zuvor war es aber ein knapper Kampf gegen Partizani Tirana, und auch 1952 trennte die beiden Kontrahenten nur ein Punkt. Mit vier Zählern Rückstand belegte Puna Shkodra den dritten Platz. Auf Platz vier folgte Puna Korça. Rekordmeister Puna Tirana wurde etwas überraschend nur Fünfter. Sieglos blieb Dinamo Vlora, das es als einziger Aufsteiger in die Endrunde geschafft hatte. Der letzte Platz bedeutete den direkten Wiederabstieg.

Die Mannschaft des Meisters Dinamo Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952